Galerus : un casque militaire de l'empire romain couvert d'une peau de bête
 Galerus : une perruque pour hommes et femmes avec fixation des cheveux sur une peau de chevreau.

Bibliographie 

 Dezobry et Bachelet, Dictionnaire de biographie, vol. 1, Ch. Delagrave, 1878,